Gurnett ist der Nachname von:
Donald A. Gurnett (1940–2022), US-amerikanischer Physiker
George Gurnett (um 1792–1861), Bürgermeister von Toronto